L'edizione 1969-70 della Primeira Divisão vide la vittoria finale dello Sporting.

Capocannoniere del torneo fu Eusébio (), con 20 reti.

Classifica finale

Verdetti 
  Sporting CP campione di Portogallo 1969-70 e qualificato in Coppa dei Campioni 1970-1971.
 Benfica vincitore della Taça de Portugal 1969-1970 e qualificato in Coppa delle Coppe 1970-1971.
  Vitória Setúbal, Barreirense e Vitória Guimarães qualificati in Coppa delle Fiere 1970-1971.
  Braga e UFCI Tomar retrocesse in Segunda Divisão.

Record 
 Maggior numero di vittorie:  (21)
 Minor numero di sconfitte:  (1)
 Miglior attacco:  (61 gol segnati)
 Miglior difesa:  (14 gol subiti)
 Miglior differenza reti: ,  (+44)
 Maggior numero di pareggi:  (8)
 Minor numero di pareggi:  (1)
 Minor numero di vittorie:  (5)
 Maggior numero di sconfitte:  (17)
 Peggior attacco:  (20 gol segnati)
 Peggior difesa:  (61 gol subiti)
 Peggior differenza reti:  (-33)

Risultati

Voci correlate 
Taça de Portugal 1969-1970

Collegamenti esterni 
 
 

Calcio nel 1969
Calcio nel 1970
Campionato portoghese di calcio